Silberfeld est un nom propre qui signifie « Champ d'argent » en allemand.

Patronyme 
 Antoine Silberfeld, journaliste et écrivain français ;
 Jacques Silberfeld, homme de lettres d'origine juive polonaise ;
 Judith Silberfeld, journaliste française ;
 Magaajyia Silberfeld, actrice et réalisatrice franco-nigérienne.

Pseudonyme 

 Roger Silberfeld ou Roger van Rogger, peintre et poète flamand.

Toponyme 
 Silberfeld (commune)

Voir aussi 
 
 
Patronyme juif